Packington kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Packington (kommun), Québec, Bas-Saint-Laurent,

Storbritannien 

 Packington, Leicestershire, ort i England, 

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar